En anatomía y osteología, un foramen es un agujero abierto que está presente en los amniotas existentes o extintos. Los forámenes dentro del cuerpo de los animales generalmente permiten que los nervios, las arterias, las venas u otras estructuras conecten una parte del cuerpo con otra.

Cráneo 
El cráneo de los vertebrados tienen forámenes a través de los cuales pasan nervios, arterias, venas y otras estructuras. Por ejemplo, un cráneo humano tiene forámenes parietales .

Columna vertebral 
Dentro de la columna vertebral de los vertebrados, incluida la columna vertebral humana, cada hueso tiene una abertura en la parte superior e inferior para permitir el paso de nervios, arterias, venas, etc.

Otros 

 Foramen apical, el orificio en la punta de la raíz de un diente
 Foramen oval (corazón), un orificio entre los lados venoso y arterial del corazón fetal
 Foramen transverso, uno de un par de aberturas en cada vértebra cervical, por donde pasa la arteria vertebral
 Agujero ciático mayor, un foramen mayor de la pelvis
 Agujeros interventriculares, canales que conectan los ventrículos en el cerebro
 Foramen ciático menor, una abertura entre la pelvis y la parte posterior del muslo
 Foramen obturador, el orificio creado por los huesos isquion y pubis de la pelvis
 Foramen omental, la abertura de conexión entre el saco mayor y el saco menor en la cavidad abdominal 
 Forámenes sacros, que perforan el canal vertebral desde el sacro, y por donde pasan los nervios sacros 
 Foramen vertebral, formado por el segmento anterior, y la parte posterior, el arco vertebral.
 Foramen de Panizza, un orificio que conecta dos aortas justo después de que salen del corazón en cocodrilos.
 Los foraminíferos son un filo de protistas ameboides cuyo nombre se debe a la presencia de forámenes en su estructura interna.

Véase también 
 Esqueleto
 Foraminíferos

Referencias 

Anatomía animal